People's Square, ofwel het Volksplein in de Chinese stad Shanghai.
People's Square, het gelijknamige metrostation in Shanghai.

Zie ook
Volksplein (doorverwijspagina)